The Avenger steht für:

 Alternativtitel des Thrillers Böse Schatten
 The Avenger (Album), zweites Studioalbum der schwedischen Melodic-Death-Metal-Band Amon Amarth, siehe 
 The Avenger (Magazin), US-amerikanisches Science-Fiction-Magazin (1939–1942)
 The Avenger – Der Rächer, US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 1990

Siehe auch:
 The Avengers
 Avenger